NGC 5526-1
NGC 5526-2